Reinosa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Reinosa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Reinosa är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Pico del Ropero,  meter över havet,  km norr om Reinosa. Runt Reinosa är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Reinosa är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Reinosa växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien